Гербы муниципальных образований России:
 Герб Борогонского наслега — сельское поселение в Булунском улусе Якутии.
 Герб Борогонского наслега — сельское поселение в Вилюйском улусе Якутии.
 Герб Борогонского наслега — сельское поселение в Усть-Алданском улусе Якутии.

См. также 
 Герб Борогонского 1-го наслега — сельское поселение в Оймяконском улусе Якутии.
 Герб Борогонского 2-го наслега — сельское поселение в Оймяконском улусе Якутии.